Eisenoxid steht für: 
 Rost, Gemisch aus verschiedenen Eisenoxiden 
 Sammelbegriff für diverse Pigmente, siehe Eisenoxidpigment
 Eisen(III)-oxid, Fe2O3
 Eisen(II,III)-oxid, Fe3O4
 Eisen(II)-oxid, FeO
 Eisen(I)-oxid, Fe2O